Воло́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Административный центр кантона Волон. Округ коммуны — Форкалькье.

Код INSEE коммуны — 04244.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1648 человек.

Климат 
Климат средиземноморский. Лето жаркое и сухое, зима прохладная, часто бывают заморозки.

Экономика 
В 2007 году среди 990 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 705 были экономически активными, 285 — неактивными (показатель активности — 71,2 %, в 1999 году было 68,1 %). Из 705 активных работали 629 человек (352 мужчины и 277 женщин), безработных было 76 (33 мужчины и 43 женщины). Среди 285 неактивных 70 человек были учениками или студентами, 108 — пенсионерами, 107 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Мартен (XI век), исторический памятник
 Часовня Сен-Жан-де-Таравон
 Церковь Нотр-Дам-де-Саль, приходская церковь с 1700 года.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки